Wainberg ist der Familienname folgender Personen:

 Bella Iljinitschna Wainberg (1932–2010), sowjetisch-russische Prähistorikerin
 Lev Iossifowitsch Wainberg (1944–2010), russischer Unternehmer, Vizepräsident des Russischen Verbandes der Industriellen und Unternehmer und Wissenschaftler, siehe Lew Iossifowitsch Weinberg
 Mark Wainberg (1945–2017), kanadischer Mediziner
 Moisei Wainberg (1919–1996), russischer Komponist polnischer Abstammung, siehe Mieczysław Weinberg

Siehe auch:
 Weinberg (Begriffsklärung)